

Мікушовце — село в окрузі Ілава Тренчинського краю.
 Мікушовце — село в окрузі Лученец Банськобистрицького краю.